Чкаловец — сотрудник авиационного завода имени Чкалова.
 Чкаловцы — наиболее выдающиеся летчики 1930-х годов (от фамилии В. П. Чкалова)
 Чкаловец — житель Чкалова (название города Оренбург с 1938 по 1957 год).
 «Чкаловец» — крупнейший санаторно-оздоровительный лагерь в Сибирском федеральном округе.
 
 «Чкаловец», «Юный чкаловец», «Чкаловский комсомолец» — названия некоторых видов бронированных боевых кораблей.

Также ряд других предприятий, организаций и объектов названы Чкаловец или именем Чкалова.

См. также 
 Чкалов
 Чкалова